Kühr ist der Familienname folgender Personen:

 Carl-Christian Kühr (1929–1997), ein deutscher Volkswirt, Steuerexperte und Schriftsteller
 Dieter Kühr (* 1941), deutscher Klarinettist und Pädagoge
 Erich Carl Kühr (1899–1951), deutscher Astrologe und Schriftsteller
 Gerd Kühr (* 1952), österreichischer Komponist und Dirigent
 Petra Ernst-Kühr (1957–2016), deutsch-österreichische Literatur- und Kulturwissenschaftlerin, siehe Petra Ernst
 Pina Kühr (* 1987), deutsche Schauspielerin 
 Walter Kühr († 2015), deutsch-US-amerikanischer Akkordeonist

Siehe auch:
 Kür